Barro Preto pode referir-se a:

Municípios
Barro Preto, município da Bahia
apelido do município de Conceição da Aparecida

Bairros
Barro Preto (Belo Horizonte), bairro da região centro-sul de Belo Horizonte

Distritos
Barro Preto (Santana do Acaraú), distrito de Santana do Acaraú
Novo Barro Preto, distrito de Ventania

Rios
Córrego Barro Preto, rio do estado de São Paulo

Desambiguações de topônimos